Wu kan som auktorsförkortning betyda:

 Chi Guang Wu
 Chunsheng Wu
 Wu Zheng-yi
 Dong-Hui Wu
 Guan-fu Wu
 Hai-Yin Wu
 Hong Wu
 Jian Wu
 Ji Nong Wu
 Long Wu
 Rong-Hwa Wu
 Shu-hui Wu
 Te Lin Wu
 Wen-gui Wu
 Wen-Jer Wu
 Yeng Fen Wu

Robotskapade auktorsförkortningar